По́льстер:

Фамилия 
 Польстер, Тони (род. 1964) — австрийский футболист и футбольный тренер.
 Полстер, Мэтт (род. 1993) — американский футболист.

Техника 
 Польстер — деталь подшипника, предназначенная для подачи смазочного масла. См. букса.